Le château de Fukui peut désigner :
 le château de Fukui (Fukui), un château japonais dans la préfecture de Fukui ;
 le château de Fukui (Osaka), un château japonais dans la préfecture d'Osaka.